Cola letestui  — вид растений из рода Кола семейства Мальвовые. Эндемик Габона. Вид находится под угрозой исчезновения.

Вид был назван в честь французского коллекционера Жоржа Ле Тестю ().

Примечания

Ссылки 
 
 
 World Conservation Monitoring Centre 1998. Cola letestui. 2006 IUCN Red List of Threatened Species.

Стеркулиевые
Флора Африки
Таксоны растений, названные в честь людей